Олејте има више значења:
 Олејте (Канзас)
 Олејте (Колорадо)